У науково-фантастичних серіалах Зоряна брама: SG-1 та Зоряна брама: Атлантида використовуються різні типи зоряних кораблів.

Сюжет 
Невдовзі після виявлення принципу дії зоряної брами і перших переходів через неї виникла потреба протистояти космічним кораблям гоа'улдів. Якщо легким планерам і середнім алкешам могли протистояти земні винищувачі, то тяжкі ха'ттаки запросто могли вести прицільний вогонь з орбіти і знищувати міста і військові об'єкти, захищаючись від ракет далекої дії надміцними щитами.

Саме тому перші 4 роки після запуску програми «Зоряна брама» тривала розробка першого космічного корабля Землі на основі двох трофейних планерів, захоплених ЗБ-1 під час нападу флоту Апофісу на Землю.

ЗБ-1 використовувала вантажні кораблі у спільних антигоа'улдських операціях з токра, а також здобуло 2 трофейні алкеші і планери, а також ха'ттак Кроноса, котрий передали токра…

Типи кораблів

Х-301 

Ним став Х-301, гібрид винищувача і планера, що міг розвивати швидкість до 0,6 швидкості світла і нести дві обладнані генераторами частоти та посилені наквадахом боєголовки, що могли проникати крізь щит ха'таків… Проте під час випробування Х-301 з полковником О'Нілом і Тіл'ком на борту через дію встановленого Апофісом на власних планерах приладу повернення вони різко пішли у відкритий космос у напрямку рідної планети Апофіса, куди летіти за його швидкості треба було сотні років. Після невдалої спроби розвернути апарат на орбіті Юпітера, пілотів врятував Селмак, лідер Ток'ра, за допомогою телепортаційних кілець вантажного корабля вже на межі Сонячної системи.

Х-302 (перейменований у F-302 після випробувань) 

Винищувач F-302 – другий космічний бойовий корабель Тау'рі, створений вже із земних матеріалів на основі отриманих позаземних технологій. Це також перший космічний корабель Тау'рі, обладнаний гіпердвигуном, що робить його першим кораблем, здатним входити в гіперпростір, побудованим Тау'рі. На відміну від його попередника X-301, винищувач будувався з використанням інопланетних технологій, але на основі винищувачів Землі.

Лінійний крейсер «Прометей» (Х-303) 

X-303 був міжзоряним космічним кораблем, побудованим на Землі таємно від населення планети з використанням інопланетних технологій. Як його попередник F-302, X-303 був побудований з використанням земних матеріалів. Як і 302-і, цей корабель оснащений гасителями інерції, а також генератором штучної гравітації і антигравітаційною системою, що дозволяє судну парити над землею. Його субсвітлові двигуни можуть вивести корабель на орбіту планети за 30 секунд. Також корабель обладнаний гіпердвигунами, що живляться від генератора на наквадрії.

На відміну від 302-х, які були розроблені як перехоплювачі, 303-й, він же «Прометей», був створений як відповідь Ха'такам гоа'улдів. Це перший великий бойовий корабель Американських Повітряних сил. Але все ж він набагато менше кораблів Гоа'улдів. На кораблі є 15 палуб, також корабель може вмістити до 100 осіб. На додаток до всього судно обладнане ангарами для 302-х.

Триста третій будувався на Землі і схожий на звичайний земний військовий корабель з довгим носом і яскраво вираженим містком біля корми.

«Прометей» був здатний переміщатися як на досвітовій швидкості, так і в гіперпросторі. Але його гіпердвигун відрізнявся нестабільністю, так як живився від генератора на наквадрії. Під час першого тесту судно випадково перенеслося в невідоме місце.

Як озброєння на «Прометеї» було безліч лінійних знарядь, розташованих по всьому корпусу, і ракетних пускових установок, де зберігалися ядерні ракети, збагачені наквадахом.

Дедал (ВС-304) 

304-й, також відомий як лінійний крейсер класу «Дедал» – другий великий корабель Тау'рі. Він же – перший міжгалактичний військовий корабель Тау'рі. «Дедал» створений із земних матеріалів на основі інопланетних технологій (в основному це технології Древніх і Азгардів). Станом на 2009 рік в строю п'ять кораблів цього класу (було б шість, якби в першій битві з Орай (у Супербрами) «Корольов», що належав Росії, не загинув): «Дедал», «Аполлон», «Одіссей», «Сун Цзи» і «Джордж Хаммонд» (і «Фенікс» в альтернативному всесвіті). Чотири кораблі з п'яти перебувають під командуванням Військово-повітряних Сил США, «Сун Цзи» належить КНР. У бою з супервуликом цей корабель був критично пошкоджений, і невідомо, що з ним стало (чи був відбуксований до Землі, чи кинутий у космосі).

Див. також 
 Зоряні ворота: SG-1
 Зоряні ворота: Атлантида

Зоряна брама
Технології Зоряних брам
Вигадані космічні кораблі